Toghril Beg I, sultà seljúcida (1037–1063)
 Toghril II o Toghrul III ibn Muhàmmad ibn Màlik-Xah, sultà seljúcida (1131–1134)
 Toghril III o Toghril III ibn Arslan Shah, sultà seljúcida (1174–1194)
 Toghrul ibn Sunkur, príncep salghúrida del Fars que el 1182 es va revoltar contra l'atabeg Tekla, cosí seu